Беловский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица

 Беловский сельсовет — Алтайский край, Алтайский район.
 Беловский сельсовет — Алтайский край, Ребрихинский район.
 Беловский сельсовет — Алтайский край, Троицкий район.
 Беловский сельсовет — Алтайский край, Усть-Пристанский район.
 Беловский сельсовет — Курская область, Беловский район.
 Беловский сельсовет — Оренбургская область, Сакмарский район.

См. также

 Беловское сельское поселение